Le Chemin de l'espérance peut désigner :
 Le Chemin de l'espérance (Il cammino della speranza), film italien réalisé par Pietro Germi (1950)
 Le Chemin de l'espérance (Il viale della speranza), film italien réalisé par Dino Risi (1953)
 Le Chemin de l'espérance, essai coécrit par Stéphane Hessel et Edgar Morin (2011)